Тревожный комплект или тревожный набор— набор вещей, заблаговременно подготовленный для использования в случае экстренной ситуации. В народе носит также названия «тревожный чемодан», «тревожный чемоданчик», «тревожный рюкзак». Наполнение значительно различается в зависимости от предполагаемой ситуации и планируемых действий в ней.

Использование понятия в специализированных службах

Переход к активному несению службы 
Для военнослужащих и сотрудников государственных организаций существует утверждённый служебной документацией (например, часто упоминается Приказ МВД России от 22.12.2006 г. №М/091 «О внесении изменений в приказ МВД России от 27.03.2001 г. №М/016» «Экипировка личного состава ОВД при объявлении сбора») обязательный перечень имущества в составе тревожного комплекта.

Назначение комплекта — обеспечить возможность выполнения служебных задач и кратковременную (порядка суток) автономность. Условия использования — применение при объявлении тревоги (сбора) со срочным отбыванием к месту выполнения служебной задачи.

Обычно в перечень входят:
 вещмешок
 смена одежды
 индивидуальная аптечка
 средства личной гигиены
 топографические принадлежности
 канцелярские принадлежности
 продукты питания и индивидуальная посуда
 другое

Как правило, при командировках в районы боевых действий и интенсивных операций военнослужащие и сотрудники государственных организаций по своему усмотрению дополняют этот перечень, руководствуясь принципом целесообразности.

Изменение хода боевой операции 
Отдельная разновидность тревожных комплектов, характерная преимущественно для зарубежных военных — сумка-«хватайка», хранимая в боевом транспорте (БТР, патрульный автомобиль), и используемая при необходимости покинуть транспорт временно (при выполнении короткой боевой задачи), либо насовсем (при подрыве). Такие укладки бывают как коллективные (на группу, на экипаж), так и индивидуальные.

Жаргонное название подобных укладок в американской речи, «bug-out bag» относится к практиковавшимся в ходе Корейской войны отступлениям с основных боевых позиций на запасные.

Содержимое:
 питьевая вода, паёк
 боеприпасы
 сигнальные средства
 инструмент
 комплект выживания
 аптечка, репеллент, солнцезащитный крем
 средства связи
 другое

Изменение режима несения службы 
Ещё один вид тревожных комплектов, характерных для (зарубежных) полицейских, предназначен для случаев, когда в обычное несение службы вмешивается особая ситуация. Это может быть преследование, террористический акт и другие инциденты, включая стрелка-психопата (), зачастую укладки подобных комплектов от этого и получают название — «active shooter bag». Аналогичное назначение у комплектов, именуемых «bail-out bag».

Содержимое:
 боеприпасы к служебному оружию, постоянно носимому при себе.
 боеприпасы к оружию, хранимому в патрульной машине.
 питьевая вода, паёк.
 аптечка, репеллент, солнцезащитный крем.
 другое.

Реагирование на чрезвычайную ситуацию 

Родственным со следующим разделом статьи является комплект быстрого реагирования поисково-спасательных формирований, как государственных, так и добровольческих, аварийных радиолюбительских служб. Хранится в месте постоянной дислокации (проживания), предназначен для обеспечения основной деятельности на месте работ.

Содержимое:
 документы, идентификатор, форменная одежда
 основной инструмент для осуществления деятельности
 экипировка для ведения поисково-спасательных работ
 средства связи и сигнализации
 аптечка
 другое

Использование понятия в сфере ГО и ЧС 
В случае чрезвычайных ситуаций, требующих эвакуации населения, востребован комплект вещей для идентификации владельца, размещения на эвакуационных пунктах, приёма пищи.

Рекомендации МЧС России — гражданский тревожный чемоданчик

В практике зарубежных организаций используются аналогичные подходы.

Разные аварийные комплекты предполагают разные действия:
 срочная эвакуация на СЭП
 срочная эвакуация с обеспечением автономности (формулировка «72-часовой комплект»)
 удовлетворение потребностей с компенсацией отказа инфраструктуры — без покидания жилища
 срочная подготовка жилища к удару стихии — разумеется, без покидания жилища.

Использование понятия в субкультурах 

Сурвивализм, субкультура, сосредоточившая помыслы и усилия своих участников на подготовке к чрезвычайным ситуациям и полному краху цивилизации, усвоила концепции, используемые силовиками и спасателями. Членами субкультуры придумана классификация, разделяющая наборы по
 срокам обеспечиваемой автономности
 условиям хранения
 объёму
и т. д.

Ввиду существования в субкультуре разных концепций поведения в ЧС, зачастую предлагаемое наполнение комплектов сильно различается. Самым рациональным из используемых представителями субкультуры подходом остаётся полное перечисление того, что может пригодиться в составе тревожного комплекта в случае Конца Света, с последующим выбором из списка того, что нужно конкретному представителю данной субкультуры.

Примеры публикаций:
 Как пережить конец света и остаться в живых — Джеймс Уэсли Роулз
 Как выжить в глобальной катастрофе 2012 — Майкл Ван Нотрдам
и т. п.

Использование понятия в быту 
В контексте менее экстремальной деятельности понятие «тревожного комплекта» также востребовано, как в прямом, так и переносном смысле:
 тревожный чемоданчик для беременных;
 тревожный чемоданчик для командированных;
 и так далее, в богатом изобилии вариаций.

См. также 
 Гражданская оборона
 НАЗ

Примечания

Ссылки 

 

Гражданская оборона
Спасательные средства
Безопасность